La competició de dobles masculins va ser una de les sis proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 1908. La competició va comptar amb la participació de 12 parelles de set nacions.

Classificació

Quadre

Fase final

Secció superior

Secció inferior

Bibliografia 
 Cook, Theodore Andrea (1908). The Fourth Olympiad, Being the Official Report. London: British Olympic Association.
 De Wael, Herman (2001). "Tennis 1908". Herman's Full Olympians.

Enllaços externs 
 Quadre dobles masculins  a ITF 
 Quadre dobles masculins  a Sports-Reference 

Masculi Doble